Главное разведывательное управление:
 Главное разведывательное управление (СССР) — спецслужба, орган внешней разведки Вооруженных Сил СССР.
 Главное разведывательное управление Монголии — специальная служба Монголии.
 Главное разведывательное управление Генштаба НОАК — специальная служба Китайской Народной Республики.
 Главное разведывательное управление (Белоруссия) — орган военной разведки Белоруссии.

См. также 
 Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — орган внешней разведки Минобороны России и центральный орган военной разведки Вооружённых сил России. Более известно под своим прежним наименованием — ГРУ (Главное разведывательное управление).
  — аббревиатура
  — французская фамилия.